

Кулаєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Кулаєво — присілок, Малопургинський район, Удмуртія